The Flash and the Pan Hits Collection – kolejna składanka zespołu Flash and the Pan, zawierająca piosenki z ich poprzednich albumów. Wydanie dwupłytowe, drugi CD zawiera wersje edytowane, miksowane i remiksy.

Lista utworów

CD 1

CD 2 BONUS (Mix & Remix Versions) 

Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy kompilacyjne